Varga Norbert (1974–) politológus, közgazdász, történész, egyetemi docens
 Varga Norbert (1978–) jogtörténész, egyetemi docens, az MTA köztestületi tagja
Varga Norbert (1985–) színész
 Varga Norbert művészeti vezető, rendező